Komori steht für:

 Komori, ein japanischer Druckmaschinenhersteller

Komori ist der Familienname folgender Personen:

 Hiiro Komori (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Jun’ichi Komori (1941–2015), japanischer Dreibandspieler